Муму — оповідання російського письменника І. С. Тургенєва.
 Екранізації оповідання:
 «Муму» — радянський художній фільм 1959 року Євгенія Тетеріна й Анатолія Бобровського.
 «Му-му» — художній фільм 1998 року російського режисера Юрія Гримова.

Див. також 
 Муу-муу — одяг гавайського походження вільного крою, що звисає з плечей.
 Еоху Муму — один з верховних королів Ірландії.
 «Му-му» — прізвисько колишнього радянського футболіста та заслуженого тренера УРСР Михайла Комана.